A Labirintus (Shut Down) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának harmadik epizódja, összességében pedig az hatvanadik.

Az epizód elején Michael számon kéri Selfen, hogy mibe keveredtek, mert a kártya, amit megszereztek semmit nem ér a másik öt Scylla kártya nélkül. Habár Self nem tud a további kártyákról, megfenyegeti Michaelt, ha nem találják meg az összeset, mennek a börtönbe.

Michael visszatér a raktárba és elmondja a többieknek, hogy meg kell találniuk a másik öt kártyát is. Ezalatt Mahone elvonul, hogy felhívja Lang ügynököt és megkéri, derítse ki, hogy ki ölte meg a kisfiát. Mahone tudtán kívül Lincoln hallja a beszélgetést.

Chicagóban Wyatt kifaggatja Bennettet, mivel tudja, hogy letette a testvérekért az óvadékot és hogy nincsenek börtönben. Addig kínozza, amíg meg nem tudja az igazat.

Self elmondja a felettesének, Stantonnak, hogy összesen hat Scylla kártyát kell megtalálniuk. Stanton kétségbe vonja az egész akciót, viszont Self biztos benne, hogy Michaelék meg fogják találni a többi kártyát is, mivel ilyen hamar sikerült az elsőt is.

Michael megtalál egy e-mailt, amit Tuxhorn kapott egy londoni érkezésről. Mahone tudja, hogy az e-mail valójában egy kódot rejt, ami egy 4 órakor kezdődő Scylla találkozóról ír. Ezután Roland megtalálja az e-mail forrását, ami az anaheimi fő szerveren van. Amíg Sucre és Bellick Tuxhorn irodáját figyelik, a többiek Anaheimbe mennek, hogy betörjenek a fő szerverbe.

Mindeközben Self felettese leállíttatja a Scylla akciót.

Az új lakásában Zsebes kinyitja a borítékot, amit a Gate vállalattól talált és egy üdvözlőlevelet talál, 75.000 dollár évi fizetésről és 10.000 dollár bónusz jutalomról.

Mikor Tuxhorn nem jelenik meg a munkahelyén, Sucre és Bellick menni készülnek, de hirtelen letartóztatják őket. Viszont Sucrénak sikerül sms-t küldenie Michaelnek, hogy meneküljenek.

A csapat elhagyja a raktárt, de Self követi őket a GPS segítségével. A menekülés közben Michael megfejti a találkozó helyét is, ami a Newport Beach melletti erőműnél lesz, délután 4 órakor.

Michael, Lincoln, Mahone és Sara ellopnak egy taxit és az erőműhöz mennek, viszont Self és a társai már ott várják őket, és Michael kivételével letartóztatják mindegyiküket. Michaelnek sikerül elmenekülnie és a találka helyére megy, ahol látja, hogy Tuxhorn és Pad Man a többi kártyaőrre vár.

Michael a telefonjával rögzíti a hat kártyaőr közti találkozót. Ezután elmegy Selfékhez, ahol lejátssza a videót neki. Miután Self látta, hogy mind a hat kártyaőr találkozója volt, elengedi a csapatot, akik visszatérhetnek a raktárba dolgozni.

Wyatt, miután megtudta Bruce-tól, hogy hol van Sara, megöli a férfit.

Az epizód végén Lincoln megígéri Mahone-nak, hogy segít neki megtalálni a fia gyilkosát.

A szökés epizódjai